

Па́шня — сельскохозяйственные угодья, ежегодно обрабатываемые и используемые под посев сельскохозяйственных культур, многолетние травы (кроме посевов предварительных культур на улучшенных сенокосах и пастбищах, а также посевов на междурядьях многолетних насаждений), плюс пары и площадь огородов.

Площадь пашен Земли составляет около 1,3 млрд га (9 % суши) и является в последние годы величиной стабильной. Более половины этой площади отводится под хлебные зерновые культуры.

Составляет около 28 % от всей используемой , в то время как 68 % приходится на пастбища, и 3 % — на многолетние насаждения (сады, виноградники и т. п.).

В России 
Как следует из презентации Минсельхоза РФ, в 2022 году  посевная площадь составит 81,3 млн га, что почти на 1,4 млн га больше, чем в 2021 году. 

Зерновые и зернобобовые культуры в 2022 году планируется посеять на 47,998 млн га, что на 961,4 тыс. га больше, чем в 2021 году. .

Посевная площадь сельхоз угодий, по культурам, по отдельным регионам России на Сельхозпортале .

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в регионах России 1990-2021, по типам хозяйств .

Преобразования, начавшиеся в конце XX века в России, затронули и сельское хозяйство. Резко сократилось производство сельскохозяйственной продукции, а в ряде регионов произошло значительное сокращение площади пашни.

Данные по регионам:

См. также 
 Вспашка
 Безотвальная обработка почвы

Примечания

Литература 
 
 

Земледелие